ZNP peut désigner :

 une Zone naturelle protégée, dans le domaine de la conservation de la nature
 et également, une Zone de non-prélèvement, zone dans laquelle toutes formes de pêche et de chasse sous-marine y sont interdites

 la zone nord-pyrénéenne des Pyrénées, en géographie

 le Zanzibar Nationalist Party, un ancien parti politique de Zanzibar.
 le Zoram Nationalist Party, un parti politique indien, dans l'État indien de Mizoram

Sigle de 3 caractères